Armamar - município do distrito de Viseu 
 Armamar (freguesia) - freguesia do município de Armamar

Desambiguações de topônimos